Honeycomb Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Honeycomb Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Honeycomb Glacier (glaciär i USA), Washington, Snohomish County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar